Natalia Koroleva est une chanteuse et actrice russe,  à Kiev (URSS).

Discographie
 «Жёлтые тюльпаны» (1990)
 «Дельфин и русалка» (1992)
 «Поклонник» (1994)
 «Конфетти» (1995)
 «Бриллианты слёз» (1997)
 «Сердце» (2001)
 «Осколки прошлого» (2002)
 «Веришь или нет (плюс Тарзан)» (2003)
 «Рай там, где ты» (2006)
 «Магия Л…» (2015)

Chanteuse russe du XXe siècle
Chanteuse russe du XXIe siècle
Actrice russe
Naissance en mai 1973
Naissance à Kiev